El paral·lel 39º nord és una línia de latitud que es troba a 39 graus nord de la línia equatorial terrestre. Travessa Europa, la Mediterrània Àsia, l'Oceà Pacífic, Amèrica del Nord l'oceà Atlàntic.

Als Estats Units, el límit oriental de l'estat de Califòrnia es va definir seguint el meridià 120 a l'oest al sud del paral·lel 42º nord al nord fins a la seva intersecció amb el paral·lel 39º nord, més enllà segueix una línia diagonal on el riu Colorado travessa el paral·lel 35º nord.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 39° de latitud nord, un grau de longitud equival a  86,626 km; la longitud total del paral·lel és de 31.185 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 4.319 km i a 5.683 km del Pol Nord

Durada del dia 
En aquesta latitud, el sol és visible durant 14 hores i 54 minuts a l'estiu, i 9 hores i 26 minuts en solstici d'hivern.

Arreu del món 
Començant al meridià de Greenwich i dirigint-se cap a l'est, el paral·lel 39º passa per:

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Coordenades 
! scope="col" | País, territori o mar 
! scope="col" | Notes
|-

| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar Mediterrània
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa d'Eivissa
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar Mediterrània
| style="background:#b0e0e6;" | Passa just al sud de l'illa de Cabrera, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illes de Sant'Antioco i Sardenya
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar Mediterrània
| style="background:#b0e0e6;" | Mar Tirrè - passa just al nord de l'illa de Stromboli, 
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar Mediterrània
| style="background:#b0e0e6;" | Mar Jònic
|-
| 
! scope="row" | 
| Continent i Illa d'Eubea
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar Egeu
| style="background:#b0e0e6;" | passa just al nord de l'illa de Skyros, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Lesbos
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar Egeu
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Nakhtxivan
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar Caspi
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa d'Ogurja Ada
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar Caspi
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Xinjiang Qinghai Gansu Qinghai Gansu Qinghai (per uns 7 km) Gansu (per uns 30 km) Qinghai (per uns 17 km) Gansu Mongòlia Interior (per uns 16 km) Gansu (per uns 6 km) Mongòlia Interior Gansu Mongòlia Interior Ningxia Mongòlia Interior Shaanxi Shanxi Hebei Tianjin (just al sud del centre de la ciutat)
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar Groc
| style="background:#b0e0e6;" | Golf de Bohai
|-
| 
! scope="row" | 
| Liaoning (península de Liaodong) — passa just al nord de Dalian
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar Groc
| style="background:#b0e0e6;" | Passa just al sud de les illes de Zhangzi i Haiyang  
|-
| 
! scope="row" | 
| Pyongan del SudPassa entre Pyongyang-TaedongPyongan del Sud Kangwon - Passa just al sud de Wonsan
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar del Japó
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Illa de Honshū: — Prefectura de Yamagata— Prefectura d'Akita— Prefectura d'Iwate— Prefectura de Miyagi − per 1 km— Prefectura d'Iwate  
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Califòrnia Nevada Utah Colorado Kansas Missouri Illinois Indiana Kentucky Ohio Virgínia Occidental Virginia Maryland – tallant a través del pont de la badia de Chesapeake Delaware
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia de Delaware
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nova Jersey
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" | Pasa entre les Illes de Graciosa (la punta més meridional) i São Jorge, Açores, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Passa uns 40km al nord de Lisboa
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar Mediterrània
| style="background:#b0e0e6;" |
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 38º nord
 Paral·lel 40º nord

Referències 

Línies de latitud